Тобу́лки () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Поречского сельсовета. Расположена в 17 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) и в 35 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 328 жителей.

История 
 XVII век — собственность Терлецких. В 1647 году является имением Яроша Терлецкого.

В конце XIX века в деревне действовало народное училище (учитель Б. Шевк-Лейко).
 Март 1943 года — фашисты уничтожили 2 двора, убили 3 жителей.

Культура 

 Музей ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района

Достопримечательности 
 Памятный знак землякам, погибших в борьбе с фашизмом

Примечания 

Населённые пункты Пинского района